Миновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
Миновка — до 2018 года название села Жабай в Целиноградском районе Акмолинской области.

Россия 
 Миновка — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Миновка — деревня в Фатежском районе Курской области.

Украина 
 Миновка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Миновка — село в Полтавском районе Полтавской области.